Sessenta e nove pode se referir a:
 Sessenta e nove - número natural
 Sessenta e nove - posição sexual

Desambiguação